Xerotus — рід грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1825 року.

Класифікація 
До роду Xerotus відносять 59 видів:

Примітки

Джерела 

 Fries, E.M. 1825. Systema Orbis Vegetabilis. 1:1-374 - P.78

Роди грибів